Борис Игна́тьев:
 Игнатьев, Борис Николаевич (1920—1991) — советский хозяйственный, государственный и политический деятель.
 Игнатьев, Борис Петрович (род. 1940) — советский футболист и тренер.